Plom, metall 
 Parell de bases, mesura de longitud d'àcids nucleics de cadena doble 
 Partit d'El Bierzo, partit polític espanyol amb implantació a la comarca d'El Bierzo
 Paraíba, estat a l'est de la Regió Nord-est del Brasil
 Petabyte, unitat d'emmagatzematge d'informació que equival a 1.015 bytes.
 picobarn, na unitat per a mesurar superfícies que equival a 10-36 centímetres quadrats